Marcel Rodman, slovenski hokejist, * 25. september 1981, Rodine.

Rodman je profesionalno kariero začel leta 1999 v klubu Peterborough Petes v ligi OHL. Leta 2001 ga je na NHL naboru izbral klub Boston Bruins. V sezonah 2001/02, 2004/05 do 2006/07 in 2008/09 je igral za Acroni Jesenice, s katerimi je v sezonah 2004/05, 2005/06 in 2008/09 osvojil naslov slovenskega državnega prvaka. V sezonah 2002/03 in 2005/06 je igral za Graz 99erse v avstrijski ligi, v sezoni 2003/04 za Krefeld Pinguine v nemški ligi, v sezoni 2007/08 in od sezone 2009/10 pa za Vienna Capitalse. V sezoni 2012/13 je bil član kluba Bietigheim Steelers v nemški drugi ligi, pred sezono 2013/14 pa je prestopil v klub Schwenninger Wild Wings nemške elitne lige. Pred sezono 2014/15 je prestopil v KHL Medveščak, ki igra v ligi KHL. Ni dobil veliko priložnosti za igro, zato se je v začetku decembra 2014 vrnil v ligo EBEL h klubu EC KAC. Pred začetkom sezone 2015/16 je prestopil v nemškega drugoligaša Dresdner Eislöwen.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na štirinajstih svetovnih prvenstvih, od tega osmih v elitni diviziji. Med letoma 2005 in 2008 je bil kapetan reprezentance. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem ter dosegel po en gol in podajo.

Tudi njegov mlajši brat David je hokejist, pogosto sta igrala skupaj v napadalni liniji, tako v klubih kot reprezentanci.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peterborough Petes
| OHL
| 99/00
|
| 61
| 17
| 20
| 37
|
| 16
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 3
| 5
| 8
| +4
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peterborough Petes
| OHL
| 00/01
|
| 61
| 36
| 35
| 71
|
| 14
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D2
| 01
|
| 4
| 5
| 1
| 6
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 7
| 4
| 2
| 6
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 9
| 12
| 6
| 18
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 6
| 1
| 7
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Graz
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 44
| 22
| 25
| 47
| -12
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 03/04
|
| 52
| 3
| 9
| 12
| -1
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 12
| 24
| 36
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 17
| 10
| 18
| 28
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 7
| 3
| 6
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Graz
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 43
| 7
| 17
| 24
| -8
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 4
| 4
| -6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 43
| 21
| 40
| 61
| +23
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 7
| 8
| +5
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 42
| 14
| 31
| 45
| +17
| 36
|
| 7
| 4
| 4
| 8
| +2
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 58
| 23
| 29
| 52
| +13
| 104
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 0
| 5
| 5
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 38
| 19
| 23
| 42
|
| 42
|
| 12
| 2
| 6
| 8
|
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 1
| 5
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 42
| 12
| 18
| 30
|
| 64
|
| 11
| 3
| 9
| 12
|
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 31
| 5
| 12
| 17
|
| 41
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bietigheim Steelers
| Nemška 2. liga
| 12/13
|
| 45
| 28
| 39
| 67
|
| 60
|
| 11
| 7
| 4
| 11
|
| 18
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Schwenninger Wild Wings
| Nemška liga
| 13/14
|
| 39
| 5
| 9
| 14
| -12
| 34
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| KHL
| 14/15
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| -2
| 39
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 14/15
|
| 21
| 5
| 6
| 11
| -6
| 12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -1
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 797
| bgcolor="#7FFF00" | 283
| bgcolor="#7FFF00" | 416
| bgcolor="#7FFF00" | 699
| bgcolor="#7FFF00" | +16
| bgcolor="#7FFF00" | 751
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 48
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2001
Hokejisti Peterborough Petes
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti Krefeld Pinguine
Hokejisti Vienna Capitals
Hokejisti Bietigheim Steelers
Hokejisti Schwenninger Wild Wings
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Dresdner Eislöwen
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih